Niko Hovinen (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005 || Jokerit Helsinki U20 || Jr. A SM-liiga 
| 1 || 60 || 4 || 4,00 || 87,1 || 0 || 2 || - || - || - || - ||- ||-||-
|-
|rowspan="2"| 2005-2006 || Finlande U20 || Mestis 
| 1 || 60 || 4 || 4,00 || 88,2 || 0 || 0 || - || - || - || - ||- ||-||-
|-
| Jokerit Helsinki U20 || Jr. A SM-liiga 
| 26 ||  || 77 || 3,12 || 91,9 || 0 || 0 || - || - || - || - ||- ||-||-
|-
|rowspan="2"| 2006-2007 || Jokerit Helsinki || SM-liiga 
| 1 || 60 || 4 || 4,00 || 87,1 || 0 || 2 || - || - || - || - ||- ||-||-
|-
| Finlande U20 || Mestis 
| 6 || 329 || 18 || 3,28 || 89,6 || 0 || 0 || - || - || - || - ||- ||-||-
|-
|rowspan="2"| 2007-2008 || Jokerit Helsinki || SM-liiga
| 4 || - || 12 || 5,78 || 83,3 || 0 || 2 || - || - || - || - ||- ||-||-
|- 
| Jokerit Helsinki U20 || Jr. A SM-liiga 
| 22 || - || 58 || 2,74 || 90,5 || 0 || 0 || 3 || - || 14 || 4,62 || 89,0 || 0 || 0
|-
|rowspan="3"| 2008-2009 || Pelicans Lahti || SM-liiga
| 21 ||  || 54 || 2,92 || 89,6 || 2 || 0 || 1 || 11 || 3 || 15,72 || 68,7 || 0 || 0
|-
|HeKi Heinola || Mestis
| 1 || 41 || 4 || 5,81 || 83,3 || 0 || 0 || - || - || - || - ||- ||-||-
|-
| Pelicans Lahti U20 || Jr. A SM-liiga 
| 13 || 786 || 26 || 1,99 || 93,1 || 1 || 0 || 3 || 180 || 13 || 4,33 || 89,5 || 0 || 0
|-
|rowspan="2"|2009-2010 || Pelicans Lahti || SM-liiga 
| 18 || 944 || 47 || 2,99 || 91,4 || 1 || 0 || - || - || - || - ||- ||- || -
|-
|HeKi Heinola || Mestis
| 10 || 566 || - || 2,65 || 91,3 || 0 || 0 || - || - || - || - ||- ||-||-
|-
| 2010-2011 || Pelicans Lahti || SM-liiga 
| 49 ||  || 122 || 2,74 || 92,0 || 3 || 2 || 4 || 246 || 6 || 1,45  || 95,0 || 2 || 0
|-
| 2011-2012 || Pelicans Lahti || SM-liiga 
| 41 ||  || 89 || 2,26 || 92,1 || 5 || 2 || 8 || 443 || 17 || 2,30  || 92,5 || 2 || 0
|-
| 2012-2013 || Titans de Trenton || ECHL 
| 16 || 841 || 44 ||  3,14 || 88,9 || 0 || 0 || - || - || - || - ||- ||-||-
|-
| 2012-2013 || Barons d'Oklahoma City || LAH
| 10 || 612 || 30 || 2,94 || 89,2 || 2 || 0 || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="2"|2013-2014 || Metallourg Novokouznetsk || KHL
| 18 || 852 || 43 || 3,01 || 91,6 || 0 || 2 || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|Admiral Vladivostok || KHL
| 7 || 382 || 16 || 2,51 || 92,1 || 0 || 0 || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL
| 5 || 248 || 5 || 1,21 || 95,5 || 2 || 0 || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="2"|2014-2015 || Luleå HF || SHL
| 1 || 40 || 4 || 6 || 69,2 || 0 || 0 || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|Malmö Redhawks || Allsvenskan
| 9 || 543 || 21 || 2,32 || 91,6 || 0 || 0 || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"| 2015-2016 ||  Kärpät Oulu || SM-Liiga
| 1 || 16 || 3 || 11,30 || 50 || 0 || 0 || - || - || - || - ||- ||-||-
|-
| Pelicans Lahti ||SM-Liiga
| 23 ||  || 59 || 3,28 || 87,6 || 1 || 0 || 9 ||  ||  ||  || || ||0
|-
| 2016-2017 || Lausanne HC || LNA
| 1 || 40 || 2 || 3 || 93,5 || 0 || 0 || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || KHL Medveščak Zagreb ||KHL
| 5 || 245 || 22 || 5,39 || 84,2 || 0 || 0 || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"| 2016-2017 ||  KalPa Kuopio || SM-Liiga
| 8 || 481 || 21 || 2,62 || 91,2 || 0 || 2 || - || - || - || - ||- ||-||-
|-
| KooKoo Kouvola ||SM-Liiga
| 13 ||  || 32 || 2,53 || 91,4 || 0 || 0 || - || - || - || - ||- ||-||-
|-
|2017-2018 || KalPa Kuopio  || SM-Liiga
| 22 ||  || 37 || 1,68 || 93 || 5 || 0 || 6 ||  ||  ||  || || ||0
|-
|2018-2019 ||  KalPa Kuopio || SM-Liiga
| 5 ||  || 14 || 2,80 || 88 || 0 || 0 || - || - || - || - ||- ||-||-
|-
|2018-2019 || Iserlohn Roosters  || DEL
| 23 ||  || 75 || 3,26 || 90,5 || 0 || 0 || - || - || - || - ||- ||-||-
|-
|2019-2020 || Sport Vaasa  || SM-Liiga
| 39 ||  || 103 || 2,82 || 89 || 1 || 0 || - || - || - || - ||- ||-||-
|-
|2020-2021 || Sport Vaasa || SM-Liiga
| 36 ||  ||  || 2,12 || 92 || 4 ||  || 2 ||  ||  || 3,5 ||85,7 || 0 || 
|-
|2021-2022 || Sport Vaasa || SM-Liiga ||  ||

Notes et références 

Naissance en mars 1988
Naissance à Helsinki
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur des Titans de Trenton
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur du Luleå HF
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur du Lausanne HC
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur du KooKoo Kouvola
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur du Sport Vaasa